est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide undécanoïque, numéro CAS 
 Ester
 acétate de 3,5,5-triméthylhexyle, numéro CAS